

Cinema 
Follia d'amore (Fool for Love) – film del 1985 diretto da Robert Altman

Musica 
 Fool for Love – singolo di Brian Ferry del 2000

Teatro 
Pazzo d'amore (Fool for Love) – commedia di Sam Shepard del 1983

Televisione 
 Follie d'amore (Fool for Love) – episodio della quarta stagione de Le sorelle McLeod
 Fool for Love – episodio della quinta stagione de Il tocco di un angelo
 Pazza d'amore (Fool for Love) – episodio della prima stagione di Mutant X
 Pazzi d'amore (Fool for Love) – episodio della quinta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Pazzo d'amore (Fool for Love) – episodio della quarta stagione di Casa Keaton